Voici la liste des planètes mineures numérotées de 138001 à 139000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 138001 à 139000

138001-138100

138101-138200

138201-138300

138301-138400

138401-138500

138501-138600

138601-138700

138701-138800

138801-138900

138901-139000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000